7P peut faire référence à :
 * 
 7P/Pons-Winnecke, une comète,